Примера Дивисьон Чили 1943 () — 11-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1943
Чили
1943 год в Чили